Ти́моти Майкл О́мандсон (, род. 29 июля 1969, Сент-Джозеф, Миссури) — американский актёр. Наиболее известен по роли Шона Поттера в телесериале «Справедливая Эми» канала CBS, Элая в сериале «Зена — королева воинов», а также по роли Карлтона Ласситера в телешоу «Ясновидец» телеканала USA Network. Омандсон сыграл в оригинальном диснеевском фильме «Ирландский везунчик» в 2001 году. В 2014 году он снимается в сериале ABC «Галавант».

Жизнь и карьера 
Омандсон родился в Сент-Джозефе, штат Миссури в семье железнодорожника и педагога. После того как его семья переехала в Сиэтл (штат Вашингтон), он в возрасте двенадцати лет начал изучать актёрское мастерство в театре Сиэтла для детей и выступал в различных театрах в школьные годы. Выбрав актёрство как основное направление обучения, он учился в течение лета в Нью-Йорке в Американской академии драматического искусства. В течение двух лет подряд, он был чемпионом по дебатам в Драматической интерпретации в штате Вашингтон.

После окончания Интерлейкской средней школы в 1987 году. Омандсон переехал в Лос-Анджелес, где он окончил университет Южной Калифорнии и получил степень бакалавра изобразительных искусств. Он выиграл премию Джека Николсона и Джеймса А. Дулиттла за выдающиеся достижения в актёрском мастерстве.

Личная жизнь 
Омандсон живёт в Лос-Анджелесе со своей женой Эллисон Коули и двумя дочерьми, Лили (род. 2003) и Норой (род. 2005). В конце апреля 2017 года он перенёс обширный инсульт.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Тимоти Омандсоном 

Киноактёры США
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии